Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1926, no circuito de Indianapolis na segunda-feira, 31 de Maio de 1926.

1926
Indianapolis 500
Desporto nos Estados Unidos em 1926